Автостанція «Першотравенськ» єдина автостанція Першотравенська. Автовокзал входить до ПАТ «Дніпропетровське обласне підприємство автобусних станцій».

Основні напрямки

Місцевого формування 
 Першотравенськ — Дніпро
 Першотравенськ — Павлоград
 Першотравенськ — Петропавлівка

Транзитні 
 Дніпро — Донецьк-Західний
 Дніпро — Красний Луч
 Дніпро — Сніжне
 Дніпро — Петропавлівка
 Петропавлівка — Васильківка
 Тернівка — Бердянськ

Примітки 
ПАТ «ДОПАС» 

Автовокзали та автостанції Дніпропетровської області
Першотравенськ